LCX steht für:

 Loews Cineplex, US-amerikanische Kinokette, siehe Loew’s, Inc.
 Left Circumflex Artery, Zirkumflexteil der linken Koronararterie, Ort und Bezeichnung eines dort gesetzten Stents
 Longyan Guanzhishan Airport (IATA-Code), Flughafen von Longyan, Provinz Fujian, Volksrepublik China

Abkürzung